Татья́на Григо́рьева: Григорьева, Татьяна Александровна (род. 1952) — российская актриса театра и кино.
 Григорьева, Татьяна Владимировна (род. 1975) — австралийская прыгунья с шестом.
 Григорьева, Татьяна Вячеславовна (род. 1990) — российская баскетболистка.
 Григорьева, Татьяна Олеговна (род. 1972) — российская легкоатлетка.
 Григорьева, Татьяна Петровна (1929—2014) — советский и российский востоковед-японист.